α-sitosterolo
β-sitosterolo